Petino () ist ein Name russischer Orte:
 Petino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Bartuszen, 1936 bis 1938 Bartuschen, 1938 bis 1946 Bartelshöfen, sowie: Groß Rudlauken, 1938 bis 1946 Rotenfeld, und Perdollen, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Petino (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Petino (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Petino (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Petino (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch